24-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд проходил с 25 декабря 1999 года по 4 января 2000 года в Шеллефтео и Умео (Швеция). Впервые в своей истории чемпионом стала сборная Чехии, одолевшая в финале сборную России по буллитам со счётом 1:0. Бронзовую медаль выиграла сборная Канады, победившая в матче за третье место сборную США — 4:3 по буллитам.

Лучшим бомбардиром чемпионата стал игрок сборной Швеции Хенрик Седин, набравший 13 (4+9) очков за результативность. Лучшим вратарём турнира был признан американец Рик Дипьетро, лучшим защитником россиянин Александр Рязанцев, а лучшим нападающим чех Милан Крафт.

Арены 
На предварительном этапе матчи группы A проходили в «Шеллефтео Крафт Арена», а матчи группы B в «Умео Арена». Решающие матчи плей-офф прошли в «Шеллефтео Крафт Арена», а оставшиеся матчи и игры утешительного раунда в «Умео Арена».

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 10 национальных команд — семь из Европы, две из Северной Америки и одна из Азии. Сборная Украины пришла из группы B, остальные — с прошлого турнира группы A.

Европа
 *
 *
 *
 *
 ×
 ^

 *
Северная Америка
 *
 *
Азия
 *

 <div id="1">* = 9 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 1999 года
 ^ = Команда перешла в высший дивизион по итогам группы B чемпионата мира 1999 года
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Предварительный этап

Группа A 

Время местное (UTC+1).

Группа B 

Время местное (UTC+1).

Утешительный раунд 
Команды выявляют лучшего в серии из двух игр. Так как команды одержали по одной победе, после второго матча для выяления победителя был назначен 10-минутный овертайм. После десяти минут счёт так и не был открыт и команды пробивали буллиты. Сборная Словакии одержала победу и заняла девятое место. Проигравшая серию сборная Украины занимает на турнире десятое место и переходит в первый дивизион чемпионата мира 2001 года.

Время местное (UTC+1).

Дополнительный 10-минутный овертайм

Словакия выиграла серию 2:1 (по буллитам)

Плей-офф

Четвертьфинал 
Время местное (UTC+1).

Матчи за 5-8 места 
Время местное (UTC+1).

Полуфинал 
Время местное (UTC+1).

Матч за 7-е место 
Время местное (UTC+1).

Матч за 5-е место 
Время местное (UTC+1).

Матч за 3-е место 
Время местное (UTC+1).

Финал 
Время местное (UTC+1).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»>

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки:
 Вратарь:  Рик Дипьетро
 Защитник:  Александр Рязанцев
 Нападающий:  Милан Крафт

Сборная всех звёзд:
 Вратарь:  Рик Дипьетро
 Защитники:  Матьё Бирон —  Александр Рязанцев
 Нападающие:  Евгений Муратов —  Милан Крафт —  Алексей Терещенко

Ссылки 
 
 
 

1999 год в хоккее
Декабрь 1999 года
Январь 2000 года
Спорт в Швеции в 1999 году
Спорт в Швеции в 2000 году
2000
М
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Швеции
Международные спортивные соревнования в Умео
Чемпионаты мира в Швеции